Jørgen Christian Dreyer er navnet på flere personer:

 Jørgen Christian Dreyer, kendt som J.C. Dreyer (1832-1897) – dansk redaktør, etatsråd, medlem af Rigsrådet og Folketinget
 Jørgen Christian Dreyer (1886-1935) (1886-1935) – dansk redaktør, sønnesøn af den foregående